Во́йтас — фамилия. Известные носители:

 Войтас, Борис Иванович (1937—2006) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Войтас, Вячеслав Михайлович (род. 1926) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Войтас, Тадеуш (род. 1955) — польский шоссейный велогонщик.